Катлер () — английская фамилия. Известные носители:

 Катлер, Ар Джей (род. 1962) — американский режиссёр и продюсер.
  (1900—1969) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Мельбурн».
  (род. 1975) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Пенсильвания (с 2020).
  (1883—1948) — американский архитектор, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест.
 
  (1848—1927) — американский предприниматель и политик, мэр Рочестера (штат Нью-Йорк; 1904—1907).
 Катлер, Джон:
  (1603—1693) — английский политик, шериф графства Кент (1676), член Палаты общин (1679—1680, 1689—1693), член Королевского общества (с 1664).
  (1846—1928) — американский политик, губернатор штата Юта (1905—1909).
  (род. 1962) — новозеландский яхтсмен, бронзовый медалист чемпионата мира в классе «Лазер» (1980) и Олимпийских игр в классе «Финн»(1988).
 Катлер, Дэвид:
  (род. 1939) — британский ботаник, обладатель Линнеевской золотой медали Лондонского Линнеевского общества (1999).
  (род. 1954) — британский игрок в боулз, чемпион мира в четвёрках в составе сборной Англии (1996).
 Катлер, Дэйв:
 Катлер, Дэйв (род. 1942) — американский инженер-программист.
  (род. 1945) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Эдмонтон Эскимос» (1975, 1978—1982).
  (1914—2002) — американский электротехник, обладатель медали Александра Грэма Белла IEEE (1991).
  (1928—2006) — американский ядерный физик, лауреат премии Исидора Айзека Раби IEEE (1989).
  (род. 1940) — американский гребец, участник Олимпийских игр (1968).
 Катлер, Лизандер (1807—1866) — американский генерал, участник Гражданской войны.
  — британский спортивный стрелок, серебряный медалист Игр Содружества в стрельбе из пистолета с 25 м в парах (1986).
  (1742—1823) — американский религиозный и политический деятель, член Палаты представителей (1801—1805).
  — американский композитор, лауреат премии Hollywood Music in Media Awards за музыкальное сопровождение к документальному фильму (2015).
 Катлер, Натан (1775—1861) — американский политик, губернатор штата Мэн (1829—1830).
  (род. 1976) — британский футбольный вратарь и тренер, игрок чемпионата Англии в составе клуба «Астон Вилла».
  (1827—1897) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1875—1879).
 Катлер, Роберт:
  (1810—1882) — канадский политик, член Палаты общин (1872—1874).
 Катлер, Роберт (1895—1974) — дважды советник президента США по национальной безопасности при Дуайте Эйзенхауэре, дядя гребцов Роберта и Роджера Катлеров.
  (1913—2010) — американский гребец, участник Олимпийских игр (1936), племянник Роберта Катлера (1895—1974).
  (1916—2002) — австралийский военный деятель, дипломат и политик, кавалер Креста Виктории за участие в Сирийско-Ливанской операции (1941); посол Австралии в Новой Зеландии (1946—1952), на Цейлоне (1952—1955), в Египте (1956—1957), Пакистане (1958—1961) и Нидерландах (1965—1966); губернатор Нового Южного Уэльса (1966—1981).
  (1916—1986) — американский гребец, участник Олимпийских игр (1936), племянник Роберта Катлера (1895—1974).
  — канадский англиканский священник, епископ Новой Шотландии и Острова Принца Эдуарда (2014—2020), митрополит Канады (2017—2020).
  — американский музыкант и продюсер, лауреат премии «Выбор критиков» за песню (2006).
  (род. 1960) — австралийский регбист, чемпион мира (1991).
  (род. 1995) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Эссендон».
  (род. 1984) — австралийский игрок в регбилиг, участник Всемирного клубного кубка вызова в составе «Кентербери-Бэнкстаун Булдогс» (2005).
  (1812—1889) — американский предприниматель и политик, член Палаты представителей (1861—1863).
  (род. 1931) — американский дипломат, посол США в Демократической Республике Конго (1975—1979), Тунисе (1982—1984) и Саудовской Аравии (1984—1987).
  (1911—1956) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Торонто Аргонавтс» (1933, 1937, 1938).
  (1912—1997) — британский политик, глава Совета Большого Лондона (1977—1981).
  — американский клеточный биолог, член Национальной академии наук (с 2018).
  (род. 1974) — американская художница, чьи работы входят в частности в собрание нью-йоркского Музея современного искусства.
  (1945–2022) — австралийский психолингвист, лауреат премии Спинозы (1999), член Королевского общества (2015-2022).

Топоним 
 Катлер-Бей (Флорида)

Другое 
 Катлер Беккет — один из главных антагонистов серии «Пираты Карибского моря»

См. также 
 Катлери